Zkratka FDD může mít následující význam:

 Floppy disk drive (disketová mechanika)
 Duplex s frekvenčním dělením, telekomunikační technologie
 Feature Driven Development (metodika vývoje software)